Замфир — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Замфир, Георге (род. 1941) — румынский музыкант.
 Замфир, Кристина (род. 1989) — румынская гандболистка.

Топоним 
 Замфир — село в Болгарии.

См. также